Владимир Викентьевич Соболевский (17 октября 1928, Судогда — 2005) — советский геолог, инженер-нефтяник. Отличник разведки недр (1967). Лауреат Ленинской премии (1970). Изобретатель СССР (1972). Кандидат технических наук (1982).

Первооткрыватель первой сибирской нефти, — Малоатлымской опорной скважины Шаимской группы месторождений (1959). Автор ряда усовершенствований технологии разведочного бурения. Впервые применил в Западной Сибири турбинный способ проходки скважин. Автор 50 публикаций и 20 изобретений.

Биография 
Окончил Грозненский нефтяной институт (1952), горный инженер-нефтяник.

В 1952—1954 годы — помощник бурильщика, техник по бурению Заводоуковской нефтеразведки треста «Тюменьнефтегеология», п. Заводоуковск Тюменской области.

В 1954—1955 годы — старший инженер Южно-Челябинской нефтеразведки, п. Коркино Челябинской области.

В 1955—1956 годы старший инженер Мало-Алтымской нефтеразведки, п. Заречное Тюменской области.

В 1956—1958 годы старший инженер Тобольской нефтеразведки.

В 1958—1960 годы главный инженер Ханты-Мансийской комплексной экспедиции ТТГУ.

В 1960—1961 годы главный инженер Шаимской НРЭ ТТГУ, п. Чантырья Тюменской области.

В 1961 года — главный инженер Тюменской комплексной геологоразведочной экспедиции ТТГУ.

В 1961—1965 начальник ПТО ТТГУ, Тюмень.

В 1965—1972 главный инженер Главтюменьгеологии, Тюмень.

Награждён орденом «Знак Почёта» (1966), медалями. В 1970 году награждён Ленинской премией за открытие крупных и уникальных месторождений природного газа в северных районах Западной Сибири, эффективную разведку их и подготовку промышленных запасов.

В 1972—1983 главный инженер Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ), Тюмень.

В 1983—1984 заместитель директора по научной работе ЗапСибНИГНИ Главтюменьгеологии.

В 1984—1987 заместитель директора по научной работе, главный инженер Западно-Сибирского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института технологии глубокого разведочного бурения (ЗапСибБурНИПИ) Главтюменьгеологии, г. Тюмень.

В 1987—1994 заведующий лабораторией оптимизации процесса бурения ЗапСибБурНИПИ.

В 1994—1996 заведующий лабораторией разработки нестандартного оборудования и приборов ЗапСпбБурНИПИ.

В 1996 году вышел на пенсию.

Принимал участие в разведке и открытии месторождений нефти в Тюменской области — Лянторского, Самотлорского, Сред-не-Балыкского, Усть-Балыкского, Фёдоровского, Шаимского, Южно-Балыкского и др.) и газа (Арктического, Губкинского, Комсомольского, Медвежьего, Северо-Комсомольского, Тазовского, Уренгойского и др.), за пределами области — Озёрного и Солёнинского для Норильского горно-металлургического комбината.

Сын — Соболевский Евгений Владимирович.

Источники 
 Владимир Викентьевич Соболевский
 http://www.gcbs.ru/cbs/arh/oct_08/_version/Oktober_08/V_YANAO.htm
 Герои эпохи ямальских открытий : [сборник биографической информации / сост. А. М. Брехунцов, А. М. Иванова]. — Тюмень : Сибирский научно-аналитический центр, 2014. — 170 с. : ил., портр. ; 30 см. — Сост. указаны в вых. дан. — 1000 экз.. — ISBN 978-5-87591-225-2 (в пер.) : 300.00 р., 600.00 р. На тит. л. в надзаг.: Посвящ. 70-летию со дня образования Тюмен. обл. и 50-летию со дня открытия первого газового месторождения на террит. Ямало-Ненец. авт. окр.
 Биография Великого подвига: Тюменская геология : годы. Люди. События (1953—2003) / Сост. В. М. Калин. -Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2003. — 688 с. : цв.ил, фото.цв. — ISBN 5-7529-0058-1 : 400 р.
 http://ww.muzgeo.ru/search%20history/5.pdf
 Ежегодник Большой советской энциклопедии. 1971. Вып. 15. -М., 1971.
 http://tvtm.ru/stati/spravochnaja-v-gorodah-rossii/severo-bovanenkovskoe-gazovoe-mestorozhd.html